Крупа́ (частіше в множині — крупи́) — харчовий продукт, що складається з цільних або дроблених зерен різних культур.
 Крупа́ (частіше в множині — крупи́) — атмосферні опади, схожі на дрібні кулясті зернята.
 Кру́па — українське та польське прізвище.

Топонім

Крупа () — присілок у Боровицькому районі Новгородської області.

Крупа — село в Луцькому районі Волинської області.

— село й община в окрузі Колін.
  — село й община в окрузі Раковник.

Див. також 
  Круппа (значення)